Edenbridge, Kent, grad u Velikoj Britaniji
Edenbridge (sastav), austrijski simfonijski metal sastav